Суперкубок Кувейту з футболу 2015  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 вересня 2015 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Кувейт і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кадісія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2015
Кувейт
Вересень 2015
2015 у Кувейті